L'Attaque du train (titre original ) est le second épisode de la série télévisée américaine de   créée par Joss Whedon, mais le premier à avoir été diffusé, le pilote original Les Nouveaux Passagers ayant d'abord été rejeté et finalement diffusé seulement après 9 épisodes de la série, qui en comporte 14.

Résumé 
L'équipage du   se charge d'attaquer un  pour le compte d'un sinistre seigneur du crime. La cargaison dont ils s'emparent vaut cependant plus que ce qu'ils le pensent…

Production

Écriture 
Whedon et Tim Minear n'ont eu que deux jours pour écrire le script de l'épisode.

Casting 

 Tom Towles
 Andrew Bryniarski
 Michael Fairman
 Gregg Henry
 Jeff Ricketts
 Dennis Cockrum

Réalisation 
L'épisode est réalisé par Joss Whedon lui-même.

Réception

Critiques

Thèmes et analyses

Lien externe

Notes et références

Références

Bibliographie 
 
 Commentaire audio de l'épisode par les producteurs exécutifs Joss Whedon et Tim Minear
  :
 .

Épisode de Firefly
Épisode de série télévisée réalisé par Joss Whedon
Épisode de série télévisée écrit par Joss Whedon